Этлингер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Этлингер, Андреас Эрнст (1756-1785) — немецкий врач и ботаник, систематик растений.
 Этлингер, Доминик (род. 1992) — хорватский борец греко-римского стиля, призёр Европейских игр.

См. также 
 Этлингера